Zsohár Melinda, Siklósiné Zsohár Melinda Tünde (Alcsútdoboz,  augusztus. 6. –) magyar újságíró, tanító, Mészáros Lőrinc sajtófelelőse, az Echo TV igazgatósági tagja 2016-tól.

Életrajz 
Középfokú tanulmányait a bicskei Vajda János Gimnáziumban végezte el.

A győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán tanító, illetve a Debreceni Egyetemen néprajz szakon végzett.

Pályája kezdetén Alcsútdobozon, Mányon és Bicskén tanított, majd a 2010-es években a tabajdi Mészöly Gedeon Általános Iskolában ismét visszatért pedagógusi hivatásához egy időre.

A rendszerváltás után majd egy évtizedig elsősorban  politikai újságírással foglalkozott a Fejér Megyei Hírlapnál, majd a  Magyar Nemzet napilapnál vidéki riportokat és személyes hangvételű kis tárcákat  írt a főváros múltjához kapcsolódva.

A Magyar Idők konzervatív napilap induló lapszámaiban is megjelent írásaival.

Egyetemi néprajzi tanulmányait követően egyre inkább a vidékfejlesztés és a hagyományőrzés, a tradíciók felmutatása lett újságírói ars poeticája.

Folyamatos újságírói tevékenysége mellett dolgozott sajtóreferensi munkakörben a Komárom-Esztergom megyei és tatai önkormányzatoknál, a Vidékfejlesztési Minisztériumban és a Központi Élelmiszertudományi Kutatóintézetben (KÉKI)

Egész eddigi újságírói pályafutása alatt több ezer cikke jelent meg nyomtatásban és az online felületeken számos tárgyban és műfajban.

Művei 
1993-ban  jelent meg Katona Klárival közösen készült portrékötete Titkaim címmel.

2009-ben jelent a Maroshegyi mozaik című helytörténeti monográfiája, Székesfehérvár legfiatalabb városrészéről.

2014-ben a község felkérésére írta meg  Tabajd anno című szintén helytörténeti monográfiáját.

Titkaim, neked; följegyezte, összeáll. Zsohár Melinda; New Bridge, Bp., 1993 (Humphrey könyvei)
Maroshegyi mozaik. Egy városrész története; Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, Székesfehérvár, 2009 (Maroshegyi téka)
Tabajd anno...; Önkormányzat, Tabajd, 2014

Díjak 
Penna Regia Díj – Székesfehérvár elismerése kommunikációs tevékenységért
Székesfehérvárért Díj
MÁV Nívódíj

Jegyzetek

Források 
https://web.archive.org/web/20140703044958/http://feol.hu/hirek/a-lencseben-megallt-az-ido-1626602
http://feol.hu/hirek/mestersege-ujsagiro-zsohar-melinda-meselt-palyajarol-1761148 
https://www.antikvarium.hu/konyv/zsohar-melinda-katona-klara-katona-klari-406

További információk

1958-ban született személyek
Élő személyek
Magyar újságírók
Magyar pedagógusok
Magyar nők
Alcsútdoboziak